Оксид хрому може означати:
 Оксид хрому(II), CrO
 Оксид хрому(II,III), Cr3O4
 Оксид хрому(III), Cr2O3
 Оксид хрому(IV), CrO2
 Оксид хрому(VI), CrO3

Характеристика ряду 
Окси́ди хро́му — хімічні сполуки хрому та оксигену із загальною формулою  CrxOy, в яких оксиген проявляє ступінь окиснення -2.

До найпоширеніших представників ряду оксидів хрому належать такі сполуки:

Менш поширені оксиди Cr2O5, Cr3O8, Cr5O12, Cr8O21, які через малу стійкість є лише проміжними сполуками у взаємному перетворенні основни́х оксидів.

Див. також 
 Хром
 Хром(VI) пероксид

Сполуки хрому
Х